La nazionale di pallavolo maschile del Libano è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Libano ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Libano.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Libano